De Champions Challenge I mannen 2011 was de het zesde Champions Challenge toernooi sinds de oprichting in 2001. Het toernooi werd gehouden van 26 november tot en met 4 december 2011 in Johannesburg, Zuid-Afrika. België was voor de eerste keer de winnaar door India te verslaan met 4-3 in de finale. De winnaar van dit toernooi plaatst zich rechtstreeks voor de Champions Trophy 2012.

Deelnemende landen
 
 
 
 
 
 
 
  (tevens gastland)

Scheidsrechters

Voorronde
Alle teams gaan, ongeacht het resultaat, door naar de finalerondes. De eerste uit de poule speelt tegen de laatste uit de andere poule en de tweede uit de poule speelt tegen de derde uit de andere poule. Een team dat in de poule als laatste eindigt, kan zo dus alsnog de kampioen worden van het toernooi.

Eindstand voorronde

Groep A

Groep B

Knock-outfase

Finale rondes

5e tot en met 8e plaats

Finale

Eindstand

België plaatst zich als winnaar rechtstreeks voor de Champions Trophy 2012.

Ereprijzen

Externe link
Officiële website van het toernooi

Champions Challenge
Hockey in 2011
Hockey in Zuid-Afrika
Sportevenement in Johannesburg